Францішек Любомирський

 Францішек Ксаверій Любомирський (1747—1819) — князь, засновник старшої лінії роду Любомирських, з 1772 року — староста сецеховський, генерал-майор Російської армії.
  (?—1721) — генерал військ коронних.
 Францішек Себастьян Любомирський (бл. 1667—1699) — князь, ольштинський староста, панцерний ротмістр, власник маєтку в Межирічах Корецьких.
 Францішек Фердинанд Любомирський (бл. 1712—1774) — князь, мечник і хорунжий великий коронний, барський, бецький, ольштинський староста.

Любомирські
Сторінки зі списками однофамільців-тезок